Hillhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hillhouse (1907–1983), australischer Leichtathlet
 Art Hillhouse (1916–1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Brenda Hillhouse (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Christa Hillhouse (* 1961), US-amerikanische Musikerin, Bassistin der Rockband 4 Non Blondes
 David Hillhouse (* 1955), australischer Rugby-Union-Spieler
 James Hillhouse (1754–1832), US-amerikanischer Politiker
 Raelynn Hillhouse, US-amerikanische Schriftstellerin 
 Thomas Hillhouse (1817–1897), US-amerikanischer Politiker